SHH steht für:
 Shishmaref Airport (IATA-Code), Flughafen von Shishmaref, Nome Census Area, Alaska
 SHH, ein Gen

SHH steht als Abkürzung für:
 Sonic hedgehog, ein Protein

Shh steht für:
 Shh, lautmalender Ausruf mit der Bitte um Stille
 Shh. Just Go with It, Album (2008) von Every Avenue

shh steht für:
 Shoshoni (ISO-639-3-Code), Sprache der Schoschonen in Nordamerika

Abkürzung